Fragata Heroína puede referirse a las siguientes fragatas argentinas:
 Fragata Heroína (1820), fragata de la Guerra de la Independencia.
 Fragata ARA Heroína (P-32), fragata de la clase Tacoma adquirida en 1947.